Parno Graszt () — цыганский музыкальный ансамбль из города Пасаб, Венгрия, основанный в 1987. В цыганской культуре — белый цвет — символ чистоты, а лошадь — символ свободы.

Их дебютный альбом Hit the piano занял седьмую позицию в World Music Chart Europe (мировой музыкальный европейский чарт) в октябре 2002. «Венгерское телевидение» и BBC спродюсировали музыкальный документальный фильм про Parno Graszt.
После их следующего альбома, Járom az utam (2004), Parno Graszt вошёл в ТОП-10 «лучших артистов года», 2005, По мнению швейцарского музыкального журнала Vibrations (вибрации).

Участники 

 József Oláh (вокал, гитара, тамбурин)
 Géza Balogh (вокал, гитара, танцы)
 Viktor Oláh (вокал, гитара, танцы)
 Sándor Horváth (вокал, ложки, танцы)
 János Jakocska (вокал, гитара)
 Mária Váradi (вокал, танцы)
 Mária Balogh (вокал, танцы)
 Krisztián Oláh (аккордеон)
 János Oláh (контрабас)
 István Németh (бас-голос)

Примечания 

Музыкальные коллективы Венгрии
Музыка цыган
Этническая музыка